Eschstruth ist der Name von:

 Hans Adolph Friedrich von Eschstruth (1756–1792), deutscher Jurist und Komponist 
 Nataly von Eschstruth (1860–1939), deutsche Schriftstellerin